Lubiaż (wieś) – wieś na Ukrainie
 Lubiaż (jezioro) – jezioro na Ukrainie